Breathe kan syfta på:

 Breathe (musikgrupp) – en brittisk grupp bildad 1984 i London
 Breathe (musikalbum av Midnight Oil) – ett musikalbum av den australiska gruppen Midnight Oil, utgivet 1996
 Breathe (musikalbum av Faith Hill) – ett musikalbum från 1999 av Faith Hill
 Breathe (Blu Cantrell-låt) – en R&B-låt framförd av den amerikanska sångerskan Blu Cantrell
 Breathe (Taylor Swift-låt) – en countrypoplåt framförd av de amerikanska sångerskorna Taylor Swift och Colbie Caillat
 Breathe (Pink Floyd) – en sång av Pink Floyd från albumet The Dark Side of the Moon
 Breathe (The Prodigy) – en sång från 1996 av The Prodigy
 Breathe (Angels & Airwaves) – en sång från 2007 av Angels & Airwaves på albumet I-Empire
 Breathe (film, 2009) – en brittisk film från 2009 
 Breathe (film, 2011) – en film från 2011 i regi av J. Jesses Smith
 Breathe (film, 2014) – en fransk film från 2014 
 Breathe (film, 2015) – en film från 2015 med Kristof Konrad
 Breathe (film, 2017) – en biografisk dramafilm från 2017 i regi av Andy Serkis
 Breathe (TV-serie)